

Geografia

Filippine 
 Ternate – municipalità delle Filippine nella Provincia di Cavite

Indonesia 
 Ternate – isola dell'arcipelago delle Molucche settentrionali
 Ternate – città indonesiana sull'isola omonima
 Ternate – isola dell'arcipelago di Alor

Italia 
 Ternate – comune italiano della Provincia di Varese

Storia 
 Sultanato di Ternate – stato esistito nell'attuale Indonesia dal 1257 sino al 1914

Altro 
 Lingua ternateana (codice ISO 639-3 tft)